Кехайов може да се отнася за:
 Георги Кехайов, няколко души с това име
 Иван Кехайов (1894 – ?), български офицер
 Константин Кехайов (1868 – ?), български революционер
 Коста Кехайов (1888 – 1926), български политик
 Мито Кехайов (?), български революционер
 Яно Кехайов (? – 1901), български революционер